Тро́ллоп () — английская фамилия. Известные носители:

  (род. 1943) — британская писательница, лауреат премии Ассоциации авторов любовных романов за роман года (1980).
 Троллоп, Джон:
  (1800—1874) — член Палаты общин Великобритании (1841—1868), председатель Совета по закону о бедных (1852).
  (род. 1943) — британский футболист, обладатель Кубка Футбольной лиги в составе клуба «Суиндон Таун» (1969), отец Пола Троллопа.
  (1862—1930) — англиканский священник, епископ Кореи (1911—1930).
  (род. 1972) — британский футболист и тренер, главный тренер клуба «Кардифф Сити» (2015—2016).
  — английский архитектор XVII века, ряд работ которого включены в список охраняемого наследия.
  (1810—1892) — английский писатель-романист, старший сын Фрэнсис Троллоп.
 Троллоп, Фрэнсис (1779—1863) — английская писательница-романистка, мать Энтони и Томаса Троллопов.
 Троллоп, Эндрю (ум. 1461) — английский рыцарь, участник Столетней войны и Войн Алой и Белой розы.
 Троллоп, Энтони (1815—1882) — английский писатель, один из наиболее успешных и талантливых романистов викторианской эпохи.

Примечания